A Paróquia São Geraldo faz parte das paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre. Localizada na Avenida Farrapos, n.° 2611, no bairro São Geraldo, na cidade de Porto Alegre, a igreja foi erguida entre o final da década de 1930 e o começo da década de 1940 e projetada em estilo Art Déco pelo arquiteto Vitorino Zani, o qual construiu outras igrejas na cidade e no estado do Rio Grande do Sul.

Geraldo, São
Igreja São Geraldo
São Geraldo (Porto Alegre)
Arquitetura art déco do Brasil